Hiltbrunner ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Hiltbrunner (* 1962), Schweizer Botanikerin
 Hermann Hiltbrunner (1893–1961), Schweizer Schriftsteller
 Otto Hiltbrunner (1913–2017), Schweizer Klassischer Philologe